Robert Irwin peut désigner :
 Robert Irwin (1738-1800), général de la milice américaine pendant la guerre d'indépendance ; 
 Robert Irwin (1865-1941), homme politique canadien ; 
 Robert Irwin (né en 1928), artiste américain d'installation ; 
 Robert Irwin (né en 1946), historien britannique, romancier et écrivain de littérature arabe ; 
 Robert Irwin Jr. (1797-1833), législateur territorial des États-Unis ; 
 Robert George Irwin (1908-1975), un sculpteur américain condamné pour meurtre en 1937 à New York ; 
 Robert Walker Irwin (1844-1925), homme d'affaires américain et représentant hawaïen au Japon ; 
 Parents de Steve Irwin,  :  
 Bob Irwin (né en 1939), écologiste australien et père de Steve Irwin ; 
 Robert Irwin (né en 2003), fils de Steve Irwin ;  
 Robert Irwin (1905-1983), chanteur irlandais (baryton) ; 
 Robert Irwin, joueur de rugby de l'Ulster Rugby.

Voir aussi 
 Robert Irvine
 Robert Irving